Blädinge kan avse:

Blädinge socken – socken i Småland som ingick i Allbo härad
 Blädinge landskommun – en tidigare kommun i Kronobergs län 1863–1951
Blädinge församling – en församling i Vislanda-Blädinge pastorat i Allbo-Sunnerbo kontrakt i Växjö stift
Blädinge kyrka –  kyrkobyggnad i Blädinge kyrkby i Växjö stift
Blädinge kyrkby – kyrkbyn i Blädinge socken
 Blädinge distrikt – ett distrikt i Alvesta kommun 2016–